Choker ou collier ras du cou, une sorte de collier ;
 Choker, un film dont le compositeur de la musique est Harry Manfredini.